Сачеле има више значења:

 Сачеле, насеље у округу Брашов у Румунији
 Сачеле (Калараш), насеље у округу Калараш у Румунији
 Сачеле (Констанца), насеље у округу Констанца у Румунији
 Општина Сачеле (Брашов), општина у округу Брашов у Румунији
 Општина Сачеле (Констанца), општина у округу Констанца у Румунији